Melcer:
 Aleksy Melcer
 Henryk Melcer-Szczawiński
 Jerzy Melcer
 Róża Melcer(owa), née Pomeranc (Pomerantz-Meltzer)

Zobacz też 
 Melzer
 Meltzer